Бийи:
 Бийи — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Бийи — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Бийи — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер.
 Бийи, Бертран де — французский дирижёр

См. также 
 Бийи-Беркло
 Бийи-ле-Шансо
 Бийи-Монтиньи
 Бийи-сюр-Урк
 Бийи-сюр-Эн
 Бийи  — кратер на видимой стороне Луны.